|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Coupe Banque Nationale) van 2014 vond plaats van 8 tot en met 14 september 2014 in de Canadese stad Quebec. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen. De Kroatische Mirjana Lučić-Baroni won zowel het enkel- als het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelhoudster Lucie Šafářová was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Mirjana Lučić-Baroni uit Kroatië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams in twee sets. Lučić wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds 1998.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1/WC
| RD1-team1= Venus Williams
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Mirjana Lučić-Baroni
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Titelhoudsters Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic, bereikte de halve finale. Daarin werden ze uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Lucie Hradecká / Mirjana Lučić-Baroni''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Julia Görges en Andrea Hlaváčková in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hradecká had daarnaast zeventien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Lučić twee.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2014
Quebec